Viejo smoking puede referirse a:

Viejo smoking una película de cortometraje con la actuación de Carlos Gardel; 
Viejo smoking un tango de Celedonio Flores y Guillermo Barbieri; o
Viejo smoking una obra teatral de la dramaturga uruguaya Ana Magnabosco.